DBF steht für:
 Danmarks Badminton Forbund
 Dibenzofuran
 

.dbf steht für:
 DataBaseFile, Dateiendung, siehe dBASE

Abkürzung